Desa Sumur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumur (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 110,52), Jawa Tengah, 
 Desa Sumur (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 110,22), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar